Войтовка — название населённых пунктов:

Приднестровье 
Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Войтовка — село в Каменском районе.

Россия 
 Войтовка — деревня в Мглинском районе Брянской области.

Украина 
 Войтовка (с 1946 по 2016 года — Чапаевка) — село в Бершадском районе Винницкой области.
Войтовка — до 1946 года название села Суворовское в Тульчинском районе Винницкой области.
Войтовка — до 1946 года  название села Родниковка в Уманском районе Черкасской области.

См. также 
 Войтовка-1
 Войтовка-2